Románia
Nucet, a Prahova megyei Gornet községhez tartozó falu
Nucet, a Prahova megyei Chiojdeanca községhez tartozó falu
Nucet, település Dâmbovița megyében